Rodney est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Prénom 
Rodney est un prénom masculin américain.

Patronyme 
 Earle Rodney (1888-1932), acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 E. Rodney Jones (1928-2004), prolifique disc-jockey américain ;
 George Brydges Rodney (1718–1792), amiral britannique ;
 Rodney Needham (1923-2006), anthropologue britannique ;
 Winston Rodney, alias Burning Spear, chanteur de reggae ;
 Walter Rodney (1942-1980), militant politique guyanien.

Personnage de fiction 
 Rodney, un des personnages du film d'animation Robots.

Toponyme 

 Rodney, une ville du comté de Monona, en Iowa, aux États-Unis ;

Titre 

 Rodney, série télévisée produite par ABC Television Studio.

Voir aussi 
 

Toponymie américaine
Homonymie de patronyme
Patronyme américain
Prénom masculin
Prénom américain